Klopot peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Kłopot, village de la voïvodie de Lubusz
 Kłopot, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie